Molekulska formula -{C27H43NO8}- se može odnositi na:

 Kolforsin
 Veracevin